{{Infobox tennistoernooi
| Naam               = ATP-toernooi van Rotterdam
| Officiële naam     = ABN World Tennis Tournament
| Plaats             = Rotterdam
| Land               = Nederland
| Locatie            = Ahoy Rotterdam
| Auspiciën          = WCT
| Deelnemers         = 32 enkel, 16 kwal. / 16 dubbel
| Toernooidirecteur  = Wim Buitendijk
| Categorie          = Volvo Grand Prix
| Ondergrond         = Tapijt, indoor
| Prijzengeld        = $ 250.000
| Jaar               = 1985
| Datum              = 12 - 18 maart
| Editie             = 12
| Vorige             = 1983
| Volgende           = 1985
| Winnaar enkelspel  =  Ivan Lendl Jimmy Connors
| Winnaar dubbelspel =  Kevin Curren  Wojtek Fibak
}}
Het ATP-toernooi van Rotterdam 1984 (met de officiële naam ABN World Tennis Tournament 1984''') werd van 12 tot en met 18 maart 1984 gehouden in het Nederlandse evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

Het toernooi van 1984 trok 58.958 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Finale gestaakt na bommelding

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

1984
Rotterdam